Kuripan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kuripan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,64, long 109,08), 
 Desa Kuripan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,35, long 109,86), 
 Desa Kuripan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,29, long 109,95), 
 Kelurahan Kuripan, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Kuripan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,03, long 110,56), 
 Desa Kuripan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 109,90), 
 Kecamatan Kuripan (distrikt i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Kuripan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar